A Equipe Húngara da Copa Davis representa a Hungria na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Associação Húngara de Tênis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe húngara)

Hungria